Leiva, municipi de la Rioja.
 José Miguel Conejo Torres, Leiva, músic madrileny i ex membre del grup Pereza.
 David Leiva, guitarrista de flamenc.